

Lokalizacja

Niemcy 
 Weißach – dzielnica gminy Kreuth w kraju związkowym Bawaria, w powiecie Miesbach
 Weißach – rzeka, dopływ Bregenzer Ach
 Weißach – rzeka, dopływ Murr
 Weißach – rzeka, dopływ Saalbachu
 Weißach – rzeka, dopływ jeziora Tegern

Zobacz też 
 Weissach